Sahl (plaats), een plaats in Viborg, Denemarken
 Sahl (parochie, Holstebro)
 Sahl (parochie, Viborg)